

Авремень () — комуна у повіті Ботошані.
 Авремень () — село у повіті Ботошані. Адміністративний центр комуни Авремень.

Авремень () — село у Ришканському районі.